Ljungsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ljungsjön (Kyrkhults socken, Blekinge, 624626-141714), sjö i Olofströms kommun, 
Ljungsjön (Kyrkhults socken, Blekinge, 625292-141685), sjö i Olofströms kommun,  (7,69 ha)
Ljungsjön, Halland, sjö i Falkenbergs kommun,  (28,3 ha)
Ljungsjö, Småland, sjö i Ljungby kommun, 
Ljungsjön (Hjälmseryds socken, Småland), sjö i Sävsjö kommun,  (27 ha)
Ljungsjön (Malmbäcks socken, Småland), sjö i Nässjö kommun,  (3,7 ha)
Ljungsjön (Svenarums socken, Småland), sjö i Vaggeryds kommun,  (12,1 ha)
Ljungsjön (Torpa socken, Småland), sjö i Ljungby kommun,  (15,1 ha)
Ljungsjön (Vrå socken, Småland, 628371-135485), sjö i Ljungby kommun,  (12,9 ha)
Ljungsjön (Vrå socken, Småland, 628819-135168), sjö i Ljungby kommun,  (7,55 ha)
Ljungsjön (Vrå socken, Småland, 629665-135549), sjö i Ljungby kommun,  (10,5 ha)
Lilla Ljungsjön, sjö i Skara kommun,  (2,74 ha)
Ljungsjö (Seglora socken, Västergötland), sjö i Borås kommun, 
Ljungsjö (Öxnevalla socken, Västergötland), sjö i Marks kommun,  (6,28 ha)
Ljungsjön, Västergötland, sjö i Svenljunga kommun,  (9,8 ha)
Ljungsjön (Magra socken, Västergötland), sjö i Alingsås kommun, 
Ljungsjön (Mjöbäcks socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun, 
Ljungsjön (Sandhults socken, Västergötland), sjö i Borås kommun, 
Ljungsjön (Tvärreds socken, Västergötland), sjö i Ulricehamns kommun, 
Stora Ljungsjön (Istrums socken, Västergötland), sjö i Skara kommun,  (9,78 ha)
Stora Ljungsjön (Kinna socken, Västergötland), sjö i Marks kommun, 
Ljungsjön, Södermanland, sjö i Nyköpings kommun, 
Ljungsjön, Närke, sjö i Arboga kommun,  (2,76 ha)
Ljungsjöarna (Undersåkers socken, Jämtland, 698819-133700), sjö i Bergs kommun och Åre kommun,  (87,9 ha)
Ljungsjöarna (Undersåkers socken, Jämtland, 698837-133719), sjö i Åre kommun,  (7,9 ha)
Ljungsjöarna (Undersåkers socken, Jämtland, 698842-133720), sjö i Åre kommun,

Se även
Lyngsjön
Ljungssjön, sjö i Linköpings kommun,  (1,21 km²)
Ljungasjön, sjö i Ljungby kommun,  (15,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn